Olympiska spelen (OS) 1924 betyder:
Olympiska sommarspelen 1924, som anordnades i Paris i Frankrike
Olympiska vinterspelen 1924, som anordnades i Chamonix i Frankrike